Csehország
 Markvartice, település a Děčíni járásban
 Markvartice, település a Jičíni járásban
 Markvartice, település a Jihlavai járásban
 Markvartice, település a Třebíči járásban
 Markvartice, Zubčice településrésze a Český Krumlov-i járásban
 Markvartice, Jablonné v Podještědí településrésze a Libereci járásban
 Markvartice, Široká Niva településrésze a Bruntál járásban